Порогом реакции называется минимальная кинетическая энергия, которую должна иметь элементарная частица в лабораторной системе отсчёта, чтобы было возможным протекание данной ядерной реакции. Формула для расчёта:
 
или аналогично
 ,
если , то эту формулу можно записать короче:
 ,
где  — энергия данной реакции,  — массы начальных и конечных частиц соответственно. Формулы также могут быть применены к любым количествам частиц в реакции.

Ссылки 
 Энергия реакции. Порог реакции  (Б. С. Ишханов, Э. И. Кэбин. Шпаргалка для отличника. Частицы и ядра)
 Transforming Energy into Mass: Particle Creation  

Энергия
Ядерная физика